Гербы муниципальных районов России:

 Герб Грачёвского района (Оренбургская область)
 Герб Грачёвского района (Ставропольский край)